Stilles Tal steht für:

 Stilles Tal (Elmstein), Weiler in Bad Dürkheim
 Stilles Tal (Film), deutscher Fernsehfilm (2011)